Niedmers ist der Familienname folgender Personen:

 Nora Niedmers (* 1995), deutsche Tennisspielerin
 Ralf Niedmers (* 1967), deutscher Politiker (CDU), MdHB